Erdweis ist der Name folgender Orte:

 Erdweis (Gemeinde Lichtenau im Waldviertel), Katastralgemeinde von Lichtenau im Waldviertel, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Erdweis, deutscher Name der Gemeinde Nová Ves nad Lužnicí, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien, bis 1920 ebenfalls Niederösterreich